Wladimir Kirpitschnikow ist der Name folgender Personen:

* Wladimir Kirpitschnikow (* 1949), lettischer Schachspieler, siehe Vladimirs Kirpičņikovs 
 Wladimir Wassiljewitsch Kirpitschnikow (1903–1950), sowjetischer Generalmajor